Тевипанго има више значења:

 Општина Тевипанго (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тевипанго (Тевипанго, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику